Il doppio maschile del TEAN International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Farruch Dustov e Bertram Steinberger erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Thiemo de Bakker e Antal van der Duim hanno battuto in finale Matwé Middelkoop e Igor Sijsling 6–4, 6–7(4–7), [10–6].

Teste di serie

  Simon Greul /  Bastian Knittel (primo turno)
  Andrea Arnaboldi /  Grega Žemlja (primo turno)

  Matwé Middelkoop /  Igor Sijsling (finale)
  Thiemo de Bakker /  Antal van der Duim (campioni)

Tabellone

Note 
 

TEAN International 2011